Homeworld se poate referi la:

Homeworld (1999), joc video dezvoltat de Relic Entertainment
Homeworld: Cataclysm (2000), continuarea acestui joc
Homeworld 2 (2003), joc video 
Homeworld (1980), prima nuvelă din trilogia științifico-fantastică „To the Stars” de Harry Harrison
Homeworld (2008), un film științifico-fantastic de Phillip Hudson